Сен-Жені́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 32 км на південний захід від Гапа.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Жені, Ейгіан i Лагран було об'єднано в новий муніципалітет Гард-Коломб.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Жені на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи